

Personnalités 
 Eumène de Cardia, l'un des diadoques et chancelier d'Alexandre le Grand () ;
 Eumène , roi de Pergame de la dynastie des Attalides (263-241 av. J.-C.) ;
 Eumène II, roi de Pergame de la dynastie des Attalides (début ) ;
 Eumène III ou Aristonicos, fils du précédent, qui s'opposa à Rome ;
 Eumène, rhéteur romain () ;
 Eumène de Gortyne, dit « le Thaumaturge », évêque de Gortyne en Crète () ; saint chrétien fêté le 18 septembre.
 Eumènes d'Alexandrie    patriarche d'Alexandrie de 129 à 143/146 A.D.

Zoologie 
 Eumène, nom vernaculaire de guêpes maçonnes de la sous-famille des Eumeninae.

Références 

Homonymie dynastique